ODJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ouanda Djalle (Repubblica Centrafricana)